Маро́н () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.

Коммуна расположена на расстоянии около 240 км на юг от Парижа, 125 км на юг от Орлеана, 14 км на восток от Шатору.

Население 

Население — 725 человек (2007).

Примечания

Ссылки 
 Результаты муниципальных выборов в марте 2008 на официальном сайте департамента Эндр
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini
 Население города с 1968 по 2007 год на официальном сайте INSEE